Abílio Fernandes (botânico) — botânico e taxonomista português
Abílio Fernandes (político) — político brasileiro, deputado constituinte em 1946

Desambiguações de antropônimos